Бенжаме́н Пава́р (; ) — французский футболист, защитник немецкого клуба «Бавария» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018.

Клубная карьера 
Павар начал заниматься футболом в шесть лет, в родном городе. В девять лет перебрался в академию «Лилля», которую окончил в 2015 году.

С 2014 года — игрок второй команды «Лилля», за которую дебютировал 30 августа 2014 года в поединке против «Арраса» и за два сезона в общей сложности провёл 19 встреч.

С сезона 2014/2015 играл за основную команду. 31 января 2015 года дебютировал в Лиге 1 в поединке против «Нанта», выйдя в стартовом составе и проведя на поле весь матч. Всего в дебютном сезоне сыграл восемь поединков, выходя в основе в пяти из них. В сезоне 2015/2016 не сумел закрепиться в основе, однако провёл уже 13 поединков. Был основным резервным игроком и зачастую выходил в стартовом составе, подменяя травмированных игроков основы.

30 августа 2016 года перешёл в немецкий клуб «Штутгарт» и подписал с ним четырёхлетний контракт.

9 января 2019 года руководство «Баварии» объявило, что Павар подписал с клубом пятилетний контракт и присоединится к клубу по окончании сезона 2018/2019.

Карьера в сборной 
Привлекался в юношеские сборные Франции. Принимал участие в чемпионате Европы 2015 года среди юношей до 19 лет, выходил на поле в двух встречах. Вместе со сборной добрался до полуфинала. Принимал участие в отборочном турнире к молодёжному чемпионату Европы 2017 года.

Осенью 2017 года тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам вызвал Павара на товарищеские матчи с командами Уэльса и Германии. 10 ноября Бенжамен дебютировал в сборной, выйдя на замену в перерыве матча с Уэльсом.

На победном для Франции чемпионате мира в 2018 году Павар являлся игроком стартового состава сборной и принял участие во всех матчах своей команды. Также футболист отметился забитым голом в ворота сборной Аргентины, который позже был признан лучшим голом турнира.

Достижения

Командные 
«Штутгарт»
 Победитель Второй Бундеслиги: 2016/17

«Бавария»
 Чемпион Германии (3): 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Германии: 2019/20
 Обладатель Суперкубка Германии (2): 2020, 2022
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2019/20
 Обладатель Суперкубка УЕФА : 2020
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2020

Сборная Франции
 Чемпион мира: 2018
 Победитель Лиги наций УЕФА: 2020/21

Личные 
 Лучший гол чемпионата мира 2018 года
 Кавалер ордена Почётного легиона: 2018

Статистика

Клубная

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 16 / забито голов: 1; победы: 12, ничьи: 4, поражения: 0.

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Бавария»